

Origines 
Attesté en latin médiéval sous la forme Genovefa, Geneviève est issu du proto-germanique *Kenowefa. Le premier élément Ken- signifie « genre, race » et le second, -wefa « femme », dont la forme est plus précisément wīfą (< proto-germanique wībą). Le premier élément Keno- peut remonter au germanique kunją « genre, race ». Il existe d'autres hypothèses, notamment celle d'un composé du proto-germanique *ginu- « grand, spacieux » et *waifō- « remuant ».

Cet anthroponyme ne doit pas être confondu avec Guenièvre, qui lui, est d'origine celtique.

Le nom de Geneviève est utilisé notamment comme prénom, comme nom de famille et comme toponyme. Son diminutif familier, Ginette, a souvent été utilisé au .

Prénom

Personnalités portant ce prénom 
Geneviève est un prénom féminin notamment porté par : (par ordre alphabétique)

 Geneviève Bujold (née en 1942), actrice canadienne ;
 Geneviève Fontanel (née en 1936), actrice française ;
 Geneviève de Fontenay, ex-présidente du Comité Miss France ;
 Geneviève Gaillard (née en 1947), femme politique française ;
 Geneviève de Gaulle-Anthonioz (1920-2002), résistante et déportée française ;
 Geneviève Page (née en 1927), actrice française ;
 Geneviève Pezet (1913-2009), artiste peintre, sculptrice et céramiste française née aux États-Unis, signait ses œuvres .
 Geneviève Pigeon (née en 1978), athlète canadienne de ski alpin ;

Sainte des Églises chrétiennes 
Sainte Geneviève (423–512), vierge et sainte catholique française,  patronne de Paris.
Geneviève de Loqueffret (-), sainte bretonne ayant fondé le monastère de Loqueffret.

Nom de famille 

 Matibeye Geneviève, chanteuse tchadienne

Toponymes

Littérature et cinéma 
Geneviève de Brabant ()
Geneviève (1923), film français de Léon Poirier ;
Geneviève (1936), roman d'André Gide ;
Geneviève (1936), pièce de théâtre de Sacha Guitry ;
Geneviève (1953), film réalisé par Henry Cornelius ;
Geneviève (1964), court métrage réalisé par Michel Brault.

Voir aussi
Genoveva (en français Geneviève), opéra de Robert Schumann

Notes et références